Das Statistische Jahrbuch für Bayern, während der Zeit des Königreichs Bayern Statistisches Jahrbuch für das Königreich Bayern und während deer Weimarer Republik Statistisches Jahrbuch für den Freistaat Bayern, ist eine wichtige Querschnittsveröffentlichung des Bayerischen Landesamts für Statistik (LfStat) bzw. seiner Vorgänger:
 Königlich-Bayerisches Statistisches Bureau (bis 1909): Statistisches Jahrbuch für das Königreich Bayern
 Königlich Bayerisches Statistisches Landesamt (1909–1919): Statistisches Jahrbuch für das Königreich Bayern
 Bayerisches Statistisches Landesamt (1919–1982): bis 1930 Statistisches Jahrbuch für den Freistaat Bayern
 Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (1982–2015)

Es informiert über demographische, ökonomische, soziale und kulturelle Gegebenheiten und Entwicklungen in Bayern informiert. Es erschien erstmals 1894 als Statistisches Jahrbuch für das Königreich Bayern. Bis zur Ausgabe 2020 erschienen 63 Jahrgänge. Erst seit der Ausgabe 1995 (38. Jahrgang) ist das Jahrbuch jährlich herausgegeben worden, vorher in zumeist zwei- oder dreijährigen Abständen. Die größte Lücke der Folge mit einem Abstand von neun Jahren war bedingt durch die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs, nämlich zwischen Jahrgang 22 (Ausgabe 1938) und Jahrgang 23 (Ausgabe 1947). Die Lücke zwischen Jahrgang 13 (Ausgabe 1915) und Jahrgang 14 (Ausgabe 1919) war bedingt durch die Auswirkungen des Ersten Weltkriegs. Eine größere Lücke besteht aber auch zwischen Jahrgang 28 (Ausgabe 1964) und Jahrgang 29 (Ausgabe 1969).

Seit Jahrgang 41 (1998) wird das Jahrbuch neben der Druckversion auch in digitaler Form (DVD und PDF-Datei) veröffentlicht. Die 40 älteren Jahrgänge wurden retrodigitalisiert vom LfStat, z. T. auch von Google Books, und sind als Volltext online zugänglich.

Bis Jahrgang 58 (2015) war der Erscheinungsort des Jahrbuchs München.
Ab Jahrgang 59 (2016) ist gemäß der Verlagerung des LfStat der Erscheinungsort Fürth.

Spätestens ab Jahrgang 35 (1987) hat das Jahrbuch eine ISSN, 0930-5793.

Weblinks 
 Das Statistische Jahrbuch für Bayern in der Statistischen Bibliothek

Deutschsprachiges Jahrbuch|
Amtliche Statistik
Ersterscheinung 1894